Пралине́ () — густая жирная масса из перетёртых жареных орехов и сахара, с возможными дополнительными компонентами (кондитерским жиром, какао-маслом, ванилином), с массовой долей орехового жира не менее 10 %. Пралине в основном используют для начинки конфет и шоколада.

По преданию, в 1671 году повар графа дю Плесси-Пралена, французского посланника в Испанских Нидерландах, впервые создал сладкий десерт, который позже назвали «пралине». Фирменный десерт содержал тёртый миндаль с другими орехами, перемешанный с засахаренным мёдом и комочками шоколада, затем начинка обливалась жжёным сахаром (подобием карамели) и подавалась к столу.

Технология изготовления 
Орехи или семена обжаривают, добавляют сахар и интенсивно перемешивая нагревают до расплавления сахара. Полученную массу выливают на смазанный маслом стол или противень и ожидают её остывания и затвердения, после чего дробят в ступке или на специальной машине меланжере. Затем растирают на вальцовке, при помощи мясорубки или другим способом.

Примечания

Литература 
 
 

Кондитерские полуфабрикаты
Французские десерты